"Lazy" pode ser:
 Lazy (Deep Purple), canção
 Lazy Lake, localidade da Flórida
 Lazy Mountain, localidade do Alasca
 Lazy Days, canção
 Lazy Afternoon, álbum
 The Lazy Song,canção
 Lazy Love, álbum
 Lazy Learning, método de aprendizagem
 Lazy Town, programa de televisão

Desambiguações de topônimos